Carlos Alfaro Venegas (Alajuela, 1939. május 27.– ) Costa Rica-i nemzetközi labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Carlos Luis Alfaro Venegas.

Pályafutása
Játékvezetésből Alajuelában vizsgázott. Az Alajuelai labdarúgó-szövetség  által üzemeltetett bajnokságban kezdte szolgálatát. A FEDEFUT Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével Segunda División, majd a Primera División játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1985-ben visszavonult.

A Costa Rica-i labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1980-tól tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság), valamint klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. A  nemzetközi játékvezetéstől 1985-ben búcsúzott.

Az 1983-as U20-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB hivatalnokként vette igénybe.

Az 1985-ös U16-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként foglalkoztatta.

Az 1986-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseket a CONCACAF zónában irányított.

Források 

Costa Rica-i labdarúgó-játékvezetők
1939-ben született személyek
Élő személyek